Диана Мэри Бридсон (, 1942) — британский ботаник.

Научная деятельность 
Диана Мэри Бридсон специализировалась на семенных растениях.

Некоторые публикации 
 Robbrecht, E; DM Bridson. 1993. Advances in Rubiaceae macrosystematics — Nomenclatural notes on three Rubiaceae genera. pp. 197–200. En: Opera Botanica Belgica. 200 pp. ISBN 90-72619-14-5.
 Davis, AP; DM Bridson. 2001. A taxonomic revision of the genus Dolianthus (Rubiaceae). Blumea 46—3.
 Davis, AP; DM Bridson. 2004. A taxonomic revision of the genus Amaracarpus (Rubiaceae, Psychotrieae). Blumea 49—1.
 Puff, C; E Robbrecht, DM Bridson, FK Kupicha. 1969—1981. Distributiones Plantarum Africanarum — 21. Rubiaceae [Otiophora, Sericanthe, Tricalysia, Batopedina, Parapentas, Phellocalyx] . Apocynaceae [Alafia]. Ed. Jardin Botanique National de Belgique. fasc. 1—44. 687—726. .
 Troupin, GM; DM Bridson. 1982. Flore des plantes ligneuses du Rwanda. Ed. Musée Royal de l'Afrique Centrale. 747 pp. 245 ilustr.
 Bridson, DM; L Forman. 2007. The Herbarium Handbook. Ed. Royal Botanic Gardens, Kew. 316 pp. ISBN 1-900347-60-1.

Почести 
В её честь были названы несколько видов растений, в том числе:

 Coffea bridsoniae A.P.Davis & Mvungi Keetia bridsoniae Jongkind
 Psilanthus bridsoniae Sivar., S.D.Biju & P.Mathew Psychotria bridsoniae A.P.Davis & Govaerts
 Rytigynia bridsoniae Verdc.''

Примечания 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Великобритании
Женщины-учёные